Carl Uterhart ist der Name folgender Personen:

* Carl Uterhart (Mediziner, 1793) (Karl Uterhart; 1793–1852), deutscher Arzt
 Carl Uterhart (Mediziner, 1835) (Karl Uterhart; 1835–1895), deutscher Arzt und Auswanderer